Verwonding van een weefsel
 Psychotrauma, een psychisch letsel
 Trauma (1962), een Amerikaanse horrorfilm uit 1962
 Trauma (1993), een Italiaans-Amerikaanse film uit 1993
 Trauma (2004), een Britse film uit 2004
 Trauma (band), de band van voormalige Metallica-bassist Cliff Burton